Ampere steht für

 Ampere, SI-Basiseinheit der Stromstärke
 Ampere AG, Energiedienstleister mit Sitz in Berlin
 Ampere (Band), US-amerikanische Band
 Ampére,  brasilianisches Munizip im Südwesten des Bundesstaats Paraná
 Ampère (Unterwasserberg) im Atlantik
 Ampere (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ampere (New Jersey), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ampere (Schiff), weltweit erste akkuelektrische Fähre, Norwegen
 Établissements Ampère, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Club Ampere, eine Spielstätte im Muffatwerk in München

Ampère ist der Familienname folgender Personen:
 André-Marie Ampère (1775–1836), französischer Physiker und Mathematiker
 Jean-Jacques Ampère (1800–1864), französischer Historiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Ampèresches Gesetz
 Ampèresche Regeln
 Amperewindung
 Amperemeter
 Amperesekunde, siehe Coulomb
 Amperestunde
 Mons Ampère, Berg auf dem Erdmond